Saint-Jeannet kan syfta på:
 Saint-Jeannet, Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Jeannet, Alpes-Maritimes